Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a causa di un infortunio capitato a Benneteau.

Marin Draganja e Henri Kontinen hanno superato in finale Colin Fleming e Jonathan Marray per 6–4, 3–6, [10–8].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale, ritirati)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (campioni)

  Jamie Murray /  John Peers (primo turno) 
  Andre Begemann /  Robin Haase (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2015
ATP World Tour 2015